Pokal evropskih prvakov 1965-66 je bila deveta sezona moškega evropskega elitnega evropskega klubskega košarkarskega tekmovanja, danes znanega kot Evroliga. Naslov prvaka je osvojil italijanski klub Simmenthal Milano.

Kvalifikacijski krog

 *Po izenačenost po prvih dveh tekmah, je WAC Casablanca odločilno tretjo tekmo zmagala s 63-61.

Prvi krog

 *Po izenačenost po prvih dveh tekmah, je KK Zadar odločilno tretjo tekmo zmagal s 65-59.

Četrtfinale

Skupina A

Skupina B

 *Po izenačenost po prvih dveh tekmah, je CSKA Sofia odločilno tretjo tekmo zmagala s 80-73.

Zaključni turnir četverice

1965-66
1965 v športu
1966 v športu